Alexandre Bruce ou Alexander Bruce peut désigner :

 Alexandre Bruce (-1307), fils de Robert de Bruce (comte de Carrick) .
 Alexandre Bruce (-1933), comte de Carrick.
 Alexander Bruce (1849-1921),  Lord Balfour de Burleigh.